Guillermo Cristián Carlos, 3.º Príncipe de Solms Braunfels (9 de enero de 1759, Braunfels - 20 de marzo de 1837, Braunfels) fue un Príncipe con inmediación imperial, un noble y jefe de la Casa Principesca de Solms-Braunfels, un mayor general prusiano y diputado hesiano.

Familia 
Guillermo era miembro de la Casa Principesca de Solms-Braunfels. Su abuelo Federico Guillermo (1696-1761) fue el primer Príncipe de Solms-Braunfels. Sus padres fueron el coronel imperial y teniente general de la Provincias Unidas Fernando Guillermo Ernesto (1721-1783) y la Condesa Sofía Cristina Guillermina de Solms-Laubach, primera hija y segundo vástago del Conde Cristián Augusto de Solms-Laubach. El Mayor General prusiano Federico Guillermo (1770-1814) era uno de sus hermanos más jóvenes.

El 6 de octubre de 1792, contrajo matrimonio con la Wild- und Rheingräfin Augusta de Salm-Grumbach (1771-1810), hermanastra del Príncipe Federico de Salm-Horstmar. Tuvieron cuatro hijos:

 Guillermina (1793-1865) ∞ Príncipe Alejo de Bentheim y Steinfurt (1781-1866) y tuvieron descendencia.
 Sofía Augusta (1796-1855) ∞ Príncipe Juan Augusto Carlos de Wied (1779-1836) y tuvieron descendencia; son los abuelos paternos de la reina Isabel de Rumania.
 Fernando, 4.º Príncipe de Solms-Braunfels (1797-1873) ∞ Condesa Otilia de Solms-Laubach (1807-1884), sin descendencia.
 Carlos Guillermo Bernardo (1800-1868), General de Caballería.

Una vez viudo contrajo matrimonio morganático con Anna Elisabeth Becker (1779-1852), con quien tuvo tres hijo.

Ancestros

Referencias 

Casa de Solms
Generales de Prusia
Príncipes de Alemania